Der zweite Schuß – film del 1923 diretto da Maurice Krol
Der zweite Schuß – film del 1943 diretto da Martin Frič (come Martin Fritsch)
Der zweite Schuß – film tv del 1969 diretto da Erich Neureuther